José Inácio Gomes Barbosa, primeiro e único barão de Suaçuí (? — Queluz, 13 de novembro de 1869) foi um nobre brasileiro.

Foi casado com Antônia Jesuína Tavares de Melo Barbosa, era capitão-mor da Real Vila de Queluz.

Agraciado barão, comendador da Imperial Ordem de Cristo, cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro e da Imperial Ordem da Rosa.

Ligações externas 
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

Baronatos do Brasil
Comendadores da Imperial Ordem de Cristo
Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro
Cavaleiros da Imperial Ordem da Rosa
Mortos em 1869